Spiridonov je priimek več oseb:
 Aleksej Sergejevič Spiridonov, sovjetski atlet
 Nikolaj Kirilovič Spiridonov, sovjetski general
 Nikola Spiridonov, bolgarski šahist

Ruski priimki